Boers ist der Familienname folgender Personen:

 Carolus Boers (1746–1814), niederländischer reformierter Theologe
 Heleen Boers (* 1989), niederländische Ruderin
 Isayah Boers (* 1999), niederländischer Leichtathlet
 Klaus Boers (* 1953), deutscher Jurist und Kriminologe
 Peter Boers (* 1946), deutscher Fußballspieler
 Uwe Boers (* 1944), deutscher Fußballspieler